Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Andy Fahlke 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Julian Knowle (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Ivo Heuberger (semifinali)

 Axel Pretzsch (quarti di finale)
 Petr Luxa (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2001